Campanillera puede referirse a:
El nombre común de la planta Convolvulus althaeoides.
El nombre común de la planta Santolina rosmarinifolia.
El nombre común de la planta '''''Withania frutescens.